1-й троллейбусный парк:
 1-й троллейбусный парк (Москва)
 1-й троллейбусный парк (Санкт-Петербург)